Сивако́в — фамилия. Известные носители:
 Сиваков, Алексей Викторович (род. 1972) — российский велогонщик.
 Сиваков, Вячеслав Аркадьевич (род. 1938) — советский и белорусский футболист; тренер.
 Сиваков, Дмитрий Николаевич (род. 1983) — белорусский легкоатлет, метатель диска.
 Сиваков, Иван Прокофьевич (1901—1944) — советский военачальник.
 Сиваков, Михаил Сергеевич (род. 1988) — белорусский футболист.
 Сиваков, Павел Алексеевич (род. 1997) — российский профессиональный шоссейный велогонщик.